Нью-Йорк 1916 — шахматное соревнование, проходившее с 18 января по 4 февраля. Турнир памяти американского шахматного мецената профессора И. Райса. 

 14 участников; 5 первых призёров допускались в турнир победителей с зачётом результатов общего турнира.

Турнирная таблица 
Схема проведения соревнования была сходна с той, которую использовали организаторы турнира в Петербурге (1914 г.). Только финальный турнир на мемориале Райса проводился в один круг, а не в два.

В предварительном турнире убедительную победу одержал Х.Р. Капабланка, уступивший своим противникам лишь две ничьи.

В финальном соревновании, как и в петербургском турнире, Капабланка выступил не столь блистательно, однако запаса очков, сделанного на первом этапе, ему хватило для общей победы. Партия, которую будущий чемпион мира проиграл О. Хайесу, была его последним поражением перед восьмилетней беспроигрышной серией.

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 96.

Ссылки 
 Партии турнира общего турнира  на сайте www.365chess.com
 Партии турнира турнира победителей  на сайте www.365chess.com
 Партии турнира  на сайте www.chessgames.com
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1916 год в Нью-Йорке
1916 год в шахматах
Январь 1916 года
Февраль 1916 года